Biserica Sf. Vasile cel Mare din București se poate referi la:
Biserica Sf. Vasile cel Mare din Calea Victoriei (ortodoxă)
Biserica Sf. Vasile cel Mare din Cotroceni (ortodoxă)
Biserica Sf. Vasile cel Mare din strada Polonă (greco-catolică)